Droga I/18 – droga krajowa w południowych Czechach
 Droga I/18 – droga krajowa I kategorii na Słowacji biegnąca od przejścia granicznego z Czechami w Makovie przez Żylinę, Martin, Poprad i Preszów do skrzyżowania z drogą krajową nr 19 w Michalovcach